Базо́ш-сюр-Вель () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 29 км на південь від Лана.

Історія 

1-1-2022 Базош-сюр-Вель і Сен-Тібо було об'єднано в новий муніципалітет Базош-е-Сен-Тібо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 170 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 474,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Базош-сюр-Вель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена